Toponímia:
 Boyer (Loira)
 Boyer (Saona i Loira)
 Cal Boyer, fàbrica al municipi d'Igualada (Anoia) 
 Biografies:
 Carl Boyer (Hellertown, 1906 – Nova York, 1976), matemàtic i historiador de la ciència estatunidenc
 Charles Boyer (Fijac, Carcí, 1897 – Phoenix, Arizona, 1978), actor francès nacionalitzat estatunidenc 
 Denise Boyer (París, 1946), filòloga i traductora francesa 
 Éric Boyer (Choisy-le-Roi, 1963), ciclista francès professional entre 1985 i 1995 i director esportiu
 Jean-Pierre Boyer (Port-au-Prince, 1776 – París, 1850), polític antillà 
 LaNada Boyer (Fort Hall, Idaho), índia bannock activista de l'AIM 
 Lluïsa Boyer o Louise Boyer (1631–1697), noble francesa filla d'Antoni Boyer (1580–1641)
 Max Boyer (Le Mans, 1910 – Mayet, 1985), polític i periodista francès
 Miguel Boyer Salvador (Sant Joan Lohitzune, 1939 – Madrid, 2014), polític i economista espanyol, ministre d'Economia i Hisenda en el primer govern de Felipe González 
 Paul Delos Boyer (Provo, Utah, 1918), químic nord-americà guardonat amb el Premi Nobel de Química l'any 1997